Macchia Grande ima više značenja:
 Macchia Grande, Latina
 Macchia Grande, Salerno